Les Pengornithidae (pengornithidés en français), forment une famille éteinte d'oiseaux primitifs (avialiens) du clade des énantiornithes, dont ils sont les plus anciens représentants.

Leurs fossiles proviennent du Crétacé inférieur de Chine. Ils ont été découverts dans les formations géologiques d'Huajiying et de Jiufotang des provinces du Liaoning et du Hebei, datées de l'Hauterivien supérieur à l'Aptien inférieur, il y a environ entre  (millions d'années).

Description 
Les pengornithidés sont des énantiornithes primitifs. Ils sont connus depuis 2008 avec au moins trois genres tous découverts en Chine.

Ces oiseaux portent de nombreuses petites dents dans leur mâchoire et possèdent de fortes pattes. Leur anatomie interne est caractérisée par une excroissance crochue de l'omoplate et un pygostyle (le coccyx auquel se fixent les longues plumes de la queue) qui était court et arrondi, et non allongé en forme de lame comme chez les autres énantiornithes. Alors que la plupart des énantiornithes présentent quatre longues projections en arrière à partir de leur sternum, les pengornithidés n’en ont que deux.

Paléoécologie 
Leur pygostyle arrondi et leurs longues plumes de la queue rappellent ceux du pivert actuel. Les pattes et griffes de des pengornithidés étaient bien adaptées pour agripper aux arbres et aux branches. Même s'ils n'étaient pas aussi habiles que nombre d'oiseaux modernes pour grimper aux arbres, c'étaient de meilleurs grimpeurs que la plupart des énantiornithes.
D'autres oiseaux primitifs vivaient en compagnie des trois genres de Pengornithidae, comme Chongmingia zhengi, des
énantiornithes (Protopteryx fengningensis et Cruralispennia multidonta), et l'euornithes Archaeornithura meemannae.

Cladogramme des Ornithothoraces 
Le cladogramme suivant, établi par Min Wang et ses collègues en 2016, montre la position basale des Pengornithidae parmi les Enantiornithes :

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Ornithothoraces
 Enantiornithes

Famille d'archosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
Oiseau préhistorique (nom scientifique)
Diapside du Crétacé inférieur
Taxon fossile décrit en 2014